32. Armee ist die Bezeichnung folgender Großverbände:

 32. Armee (Rote Armee)
 32. Armee (Japanisches Kaiserreich)
 32nd Army Air & Missile Defense Command (United States)
 32nd Army Tank Brigade (United Kingdom)